Hägermann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Hägermann (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Dieter Hägermann (1939–2006), deutscher Historiker und Bremer Hochschullehrer
 Johann Hägermann (3. Januar 1897–31. Januar 1961), Bremer Pädagoge und Heimatforscher
 Maja Hagerman (* 1960), schwedische Schriftstellerin, Journalistin und Dokumentarfilmerin

Siehe auch:
 Hagerman
 Hegermann